Hackensack může být:

 Hackensack (Minnesota) – město v Minnesotě ve Spojených státech amerických
 Hackensack (New Jersey) – město v New Jersey ve Spojených státech amerických
 Hackensack (řeka) – řeky protékající státy New Jersey a New York ve Spojených státech amerických